Fire:

 Fire — британская группа 60—70 годов.
 Fire — шведская группа.

 Fire — альбом Electric Six.
 Fire — альбом Ронана Китинга.

 Fire — компьютерная приключенческая игра point-and-click квест, разработанная компанией Daedalic Entertainment, которая была выпущена в 2015 году. 

 «Fire» — песня 2NE1.
 «Fire» — песня Big Sean.
 «Fire» — песня Kasabian.
 «Fire» — песня Lacuna Coil.
 «Fire» — песня Shinee.
 «Fire» — песня U2.
 «Fire» — песня Артура Брауна.
 «Fire» — песня Брюса Спрингстина.
 «Fire» — песня Джими Хендрикса.
 «Fire» — песня Ферри Корстена.